South Esk – rzeka w Szkocji, w jednostce administracyjnej Angus, dopływ Morza Północnego
 South Esk – rzeka w Szkocji, w jednostce administracyjnej Midlothian, dopływ Esk
 South Esk – rzeka w Australii, na Tasmanii